

Geografia 
 Sai – comune del dipartimento dell'Orne (Francia)
 Sai (佐井村; -mura) – villaggio della Prefettura di Aomori (Giappone)

Sigle 
 Sindacato Autonomo Inquilini 
 Social Accountability International – organizzazione internazionale che ha emanato lo standard SA 8000 di responsabilità sociale d'impresa
 Società Assicuratrice Industriale
 Società Aeronautica Italiana
 Sua Altezza Imperiale

Codici 
 sai – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue native sudamericane

Fumetti e animazione 
 Sai – personaggio del manga Naruto
 Sai – personaggio del manga e anime One Piece
 Sai – Devil nel cartone Angel's Friends

Religione 
 SAI – Ancelle dell'Immacolata

Musica 
 Sai – singolo di Raphael Gualazzi del 2013

Altro 
 Sai – arma bianca giapponese
 Sai – gruppo di distribuzione

Altri progetti